Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1936. Potekala je za moške med 7. in 14. avgustom 1936 v Berlinu, nastopilo je 199 košarkarjev iz enaindvajsetih reprezentanc.

Dobitniki medalj 

|-valign=top
|width=150| Sam Balter  Ralph Bishop  Joe Fortenberry  Tex Gibbons  Francis Johnson  Carl Knowles  Frank Lubin  Art Mollner  Donald Piper  Jack Ragland Willard Schmidt  Carl Shy  Duane Swanson  Bill Wheatley
|width=150|  Gordon Aitchison  Ian Allison  Art Chapman  Chuck Chapman Edward Dawson Irving Meretsky Doug Peden  James Stewart  Malcolm Wiseman  Stanley Nantais
|width=150|  Carlos Borja Víctor BorjaRodolfo Choperena Luis de la Vega Raúl Fernández Andrés GómezSilvio Hernández Francisco Martínez Jesús Olmos José Pamplona  Greer Skousen
|}

Potek turnirja

Od tretjega kroga

Za peto mesto

Viri 

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1936
Športi Poletnih olimpijskih iger 1936